Amerikai Egyesült Államok
Boynton Beach (Florida)
Boynton Beach (Massachusetts)